Smathers ist der Name von

 George Smathers (1913–2007), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 William Smathers (1891–1955), US-amerikanischer Politiker; Onkel von George Smathers